Goiești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Goiești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
Goiești (Alba), Dorf im Kreis Alba